Le terme LMD peut désigner : 
 La réforme LMD, pour « réforme Licence-Master-Doctorat »,
 Le Langage de manipulation de données, un langage d'un système de gestion de base de données,
 Le Monde diplomatique,
 Le Laboratoire de météorologie dynamique.
Et aussi :
 Locally Mounted Disk.
 Life Model Decoy Un androïde imitant à la perfection l'humain